Volleyball-Club Olympia '93 Berlin: club pallavolistico femminile tedesco
Volleyball-Club Olympia '93 Berlin: club pallavolistico maschile tedesco